Scott River ist der Name folgender Flüsse:

 Scott River (Alaska), Zufluss des Pazifischen Ozeans in Alaska östlich von Valdez
 Scott River (Blackwood River), Nebenfluss des Blackwood River in Western Australia (Australien)
 Scott River (Klamath River), Nebenfluss des Klamath River in Kalifornien (USA)